Герхард Людвиг Мюллер (; род. 31 декабря 1947, Финтен-Майнц, Французская зона оккупации Германии) — немецкий куриальный кардинал. Епископ Регенсбурга с 1 октября 2002 по 2 июля 2012. Архиепископ ad personam со 2 июля 2012. Префект Конгрегации доктрины веры со 2 июля 2012 по 1 июля 2017. Председатель Международной теологической комиссии и Папской Библейской Комиссии со 2 июля 2012 по 1 июля 2017. Председатель Папской Комиссии Ecclesia Dei со 2 июля 2012 по 1 июля 2017. Кардинал-дьякон с титулярной диаконией Сант-Аньезе-ин-Агоне с 22 февраля 2014.

Ранняя жизнь 
Герхард Людвиг Мюллер родился 31 декабря 1947 года, в Финтен-Майнце. После окончания епископской школы Виллигиза в Майнце, Мюллер изучал философию и теологию в Майнце, Мюнхене, Фрайбурге. В 1977 году он получил степень доктора богословия под руководством Карла Леманна за диссертацию о протестантском теологе Дитрихе Бонхёффере.

Священническое служение 
Мюллер был рукоположен в священника в епархии Майнца 11 февраля 1978 года, сразу после своего 30-летия, кардиналом Германном Фольком. После своего рукоположения он служил священником в трех приходах.

В 1986 году Мюллер получил приглашение занять место преподавателя догматического богословия в университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене, где он по-прежнему является почётным профессором.

Епископ 
Папа римский Иоанн Павел II 1 октября 2002 года назначил его епископом Регенсбурга. Он был рукоположен 24 ноября 2002 года кардиналом Фридрихом Веттером — архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, выступающей в качестве главного консекратора. Среди со-консекраторов были кардинал Карл Леманн — епископ Майнца, вспомогательный епископ Регенсбурга Винценц Гуггенбергер, и бывший епископ Регенсбурга Манфред Мюллер. Для своего епископского девиза, Мюллер выбрал «Dominus Iesus» (Иисус есть Господь, Римлянам 10:9).

20 декабря 2007 года Мюллер был назначен ещё на пять лет членом Конгрегации Доктрины Веры, а 17 января 2009 года он стал членом Папского Совета по культуре. В Германии Мюллер имеет репутацию в качестве защитника католической ортодоксии. 12 июня 2012 года епископ Мюллер был назначен членом Конгрегации католического образования на пятилетний срок, с возможностью продления. В тот же день он был назначен членом Папского Совета по содействию Христианскому Единству.

В Немецкой епископской конференции, Мюллер являлся председателем Экуменической комиссии, заместителем председателя комиссии, членом Комиссии Всемирная Вера Церкви. Он также являлся вице-председателем Ассоциации Христианских Церквей в Германии и первым президент Общества содействия института Восточной Церкви в Регенсбурге.

Как личному другу Папы Бенедикта XVI, ему было поручено подготовку публикации «Omnia Opera»: серии книг, которые соберут в одном издании все труды нынешнего Папы. Мюллер сам написал более 400 работ по догматическому богословию, экуменизму, откровению, герменевтике, священству и диаконии.

Мюллер также был учеником Густаво Гутьерреса, «отца» латиноамериканской теологии освобождения, с которым он имеет давнюю и тесную дружбу.

Римская Курия 
2 июля 2012 года епископ Герхард Мюллер был назначен префектом Конгрегации Доктрины Веры Папой Бенедиктом XVI. В то же время он был возведён в сан архиепископа ad personam. В результате своей новой роли он также Ex officio председатель Папской Библейской комиссии, Международной теологической комиссии и Папской Комиссии Ecclesia Dei.

Архиепископ Мюллер сменил кардинала Уильяма Леваду, который был назначен на этот пост в мае 2005 года вновь избранным Папой Бенедикт XVI.

Награды и почётные звания 
Будучи профессором, Мюллер был награждён Большим Крестом «За заслуги» ветви Священного Военного Константиновского Орден Святого Георгия, который возглавляет инфант дон Карлос, герцога Калабрийский.

В сентябре 2004 года Люблинский католический университет наградил Мюллера почётной докторской степенью в знак признания его выдающийся научно-дидактической деятельности. И 24 сентября 2008 года Папский католический университет Перу присудил ему так же звание почётного доктора в связи с его научной работой.

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер наградил его 28 мая 2009 года Офицерским крестом Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» первого класса.

Кардинал 
Как и ожидалось многими экспертами, 12 января 2014 года было объявлено, что Герхард Мюллер будет возведён в кардиналы на консистории от 22 февраля 2014 года, его имя третье в списке, после Пьетро Паролина — государственного секретаря Святого Престола и Лоренцо Бальдиссери — генерального секретаря синода епископов.

1 июля 2017 года Папа Франциск принял отставку кардинала Герхарда Людвига Мюллера, по окончании его пятилетнего срока, в качестве префекта Конгрегации доктрины веры, председателя Папской комиссии «Ecclesia Dei», Папской библейский комиссии и Международной богословской комиссии, и назвал его преемником на этих постах монсеньора Луис Франсиско Ладария Феррера, иезуита, титулярного архиепископа Тибики, секретарь Конгрегации доктрины веры.

Дело Петера Крамера 
В сентябре 2007 года епископ Мюллер был публично обвинён газетой города Пассау Neue Presse относительно его обращения со скандалом вокруг сексуальных домогательств священника Петера Крамера.

Примечания 

Кардиналы Германии
Кардиналы Франциска